

Polska 
 Częstochowa – Plac Biegańskiego
 Lublin – Plac Litewski
 Nowa Huta – Plac Centralny
 Poznań – Plac Mickiewicza
 Stargard – Plac Wolności
 Warszawa – Plac Defilad w Warszawie (nazwa planowana)

Austria 
  Wiedeń – Stalinplatz, 1946–1956 – obecnie część Schwarzenbergplatz

Czechy 
 Bruntál – Stalinovo náměstí – obecnie Palackého náměstí

NRD 
 Rostock – Stalinplatz, dziś Universitätsplatz

Rumunia 
 Bukareszt – Piaţa I.V. Stalin – Piaţa Charles de Gaulle

Słowacja 
 Bratysława – Stalinovo námestie (1945-1962), obecnie Námestie SNP

Stalinizm